33-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 21 ноября по 24 декабря 1965 года в Таллине.

Турнирная таблица

Ссылки 
 33rd USSR Championship, Tallinn 1965

Чемпионаты СССР по шахматам
1965 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1965 году
Спортивные соревнования в Таллине
Ноябрь 1965 года
Декабрь 1965 года
Спорт в Эстонии в 1965 году